Nickelodeon (Europa Centrală și de Est) este un post de televiziune care difuzează desene animate.

În noiembrie 1998, Nick a avut premiera în Malta ca un program 12 / 7. În ajunul Crăciunului 1998, Nick a venit proaspăt în România și în limba română 24 / 7. Apoi, Nickelodeon a debutat în Republica Cehă la 10 februarie 2010. Când a început totul, a împărțit site-ul Ceh la alte țări și a creat Nickelodeon Europa de Est, din Orientul Nickelodeon Europa include Malta. În februarie Nickelodeon Europa a fost împărțit în două versiuni, Nickelodeon a continuat să fie difuzat în Africa și în CSI, și un nou program care difuzează în Republica Cehă, Ungaria, România, Malta și Serbia.

Televiziuni adresate copiilor și adolescenților
Nickelodeon